Rob Knox Film Festival — Фестиваль имени Роба Нокса проходит ежегодно в Лондоне в память об актёре Роберте Ноксе, сыгравшем роль Маркуса Белби в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

Цели фестиваля 
 поддержать позитивное поведение молодых людей,
 предоставить более широкую аудиторию местным фильмам,
 предоставить молодой местной аудитории возможность увидеть независимую кинопродукцию со всего мира,
 предоставить возможность профессионального развития местным молодым кинематографистам,
 отобрать фильмы, которые поднимают важные социальные вопросы, и потому их можно использовать в образовательных целях.

Призы 
 Лучший фильм
 Лучший фильм до 5 минут
 Лучший режиссёр
 Лучший сценарий
 Лучший актёр
 Лучшая актриса

Также на фестивале могут быть вручены Лучший монтаж, Лучшая операторская работа, Лучшее музыкальное видео, Лучший веб-сериал, Лучшая комедия, Лучший социальный фильм, Лучший документальный фильм.

Победители получают трофей и сертификат.

Правила и условия 
Принимаются фильмы всех жанров и любой продолжительности. Для участия в фестивале показ фильма не обязан быть премьерным.

Работы следует подавать через Filmfreeway.

Жюри и организаторы 
Организатор — Фонд имени Роберта Нокса.

Michael Wearing, директор фестиваля.

Примечания

Ссылки 
 https://festagent.com/ru/festivals/robknoxff
 Rob Knox Film Festival — https://www.robknox.org/
 Rob Knox Film Festival — https://filmfreeway.com/RobKnoxFilmFestival
 Facebook.com / @robknoxff / https://www.facebook.com/robknoxff

Фестивали Лондона